Danmarks landslag i ishockey kan vara:

Danmarks damlandslag i ishockey
Danmarks herrlandslag i ishockey